Eunice ist ein weiblicher Vorname. Er ist die latinisierte Form des griechischen Namens Eunike (Ευνίκη), wobei eu für ‚gut‘ und nike für ‚Sieg‘ steht.

Namensträgerinnen sind:

 Eunice, Mutter des Timotheus, eines Mitarbeiters des Apostels Paulus
 Eunice Barber (* 1974), französische Leichtathletin
 Eunice Beckmann (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Eunice Brookman-Amissah (* 1945), ghanaische Ärztin, Ministerin und Botschafterin
 Eunice Chumba (* 1993), bahrainische Langstreckenläuferin kenianischer Herkunft
 Eunice Davis (1920–1999), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Eunice Ribeiro Durham (1932–2022), brasilianische Anthropologin, Politikwissenschaftlerin und Bildungsexpertin
 Eunice Gayson (1928–2018), britische Schauspielerin
 Eunice Groark (1938–2018), US-amerikanische Politikerin
 Eunice Kadogo (* 1994), kenianische Sprinterin
 Eunice Katunda (1915–1990), brasilianische Komponistin und Pianistin
 Eunice Kennedy-Shriver (1921–2009), US-amerikanische Behindertenaktivistin, Mitglied der Familie Kennedy
 Eunice Jepkorir Kertich (* 1982), kenianische Leichtathletin
 Eunice Jepkirui Kirwa (* 1984), bahrainische Langstreckenläuferin kenianischer Herkunft
 Eunice Macaulay (1923–2013), britische Animatorin und Filmproduzentin
 Eunice Muñoz (1928–2022), portugiesische Schauspielerin
 Eunice Newkirk (1939–2023), US-amerikanische Sängerin
 Eunice Newton Foote (1819–1888), US-amerikanische Erfinderin und Forscherin
 Eunice Norton (1908–2005), US-amerikanische Pianistin
 Eunice Olumide MBE (* 1987), britisch-nigerianisches Model aus Schottland
 Eunice Reddick (* 1951), US-amerikanische Diplomatin
 Eunice Jepkoech Sum (* 1988), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Eunice Ulloa (* 1947), US-amerikanische Kommunalpolitikerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eunice (Arkansas), im Cleveland County
 Eunice (Kentucky), im Adair County
 Eunice (Louisiana), im Acadia Parish
 Eunice (Mississippi), im Amite County
 Eunice (Missouri), im Texas County
 Eunice (New Mexico), im Lea County
 Eunice (Leon County, Texas)
 Eunice (Swisher County, Texas)
 Eunice (West Virginia), im Raleigh County
 Eunice Estates, im Hillsborough County, Florida
 Eunice Place, im Eureka County, Nevada

Sonstiges:
 eine Gattung der zu den Vielborsten gehörigen Familie Eunicidae, siehe Eunice (Gattung)
 Eunice Creek, Fließgewässer im Beaverhead County, Montana
 Eunice Lake, See im Pierce County, Washington
 Eunice Mine, Mine im Mineral County, Colorado
 Eunice Oil Field, Ölfeld im Acadia Parish, Louisiana
 Orkan Eunice, siehe Orkan Zeynep